Television – gruppo musicale punk rock statunitense
 Television – album dei Television del 1993
 Television – album di Paola & Chiara del 2000
 Televisione

Cinema e televisione
Television – documentario del 1939 diretto da Frederic Ullman Jr.
Television – film tv del 1967 diretto da Martin Eckermann
Television – film del 2012 diretto da Mostofa Sarwar Farooki